Brøndby bezeichnet:

 Brøndby Kommune, dänische Kommune in der Region Hovedstaden
 Brøndbyøster, danäische Stadt in der Brøndby Kommune
 Brøndby IF, dänischer Fußballverein